Pryp"jat' – città ucraina dell'Oblast' di Kiev
 Pryp"jat' – fiume che scorre in Ucraina e Bielorussia, affluente del fiume Dnepr
 Pryp"jat' – villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Šac'k
 Paludi del Pryp"jat' – zona umida situata lungo le rive del fiume omonimo